Lammaskarit kan syfta på följande platser:

Finland 

 Lammaskarit (ö i Satakunta), Björneborg, 
 Lammaskarit (ö i Kymmenedalen), Kotka-Fredrikshamn, 

Robotskapade Finlandförgreningar